Putumayo megye, Kolumbia egyik megyéje
 Putumayo, folyó Dél-Amerikában, Kolumbia, Ecuador, Peru és Brazília területén
 Putumayo World Music: New Orleans-i lemezkiadó, amely világzenére, dzsessz- és blueszenére specializálódott.